Cozia kann bedeuten:

 Kloster Cozia, Kloster in Rumänien
 Cozia-Gebirge, Gebirge in Rumänien
 Nationalpark Cozia, Nationalpark in Rumänien
 mehrere Orte in Rumänien:
 Cozia (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Cozia (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Cozia (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Cozia (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți